De Rally van Portugal 2013, formeel 47º Vodafone Rally de Portugal, was de 47e editie van de Rally van Portugal en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2013. Het was de 510e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Faro.

Verslag 
Voor de derde opeenvolgende keer greep Sébastien Ogier naar de zege toe, waardoor hij in het kampioenschap al tot een dubbel aantal punten was gekomen dan zijn naaste belager, in dit geval Mikko Hirvonen, die in de rally eveneens als tweede zou eindigen. Hij was echter geen partij voor de Volkswagens en alleen een kapotte aandrijfas voor Jari-Matti Latvala op de slotetappe voorkwam de eerste één-twee voor het Volkswagen team. Ondanks het tijdsverlies dat Latvala hierdoor opliep, wist hij nog wel het podium te completeren, aangezien de rest op een nog grotere afstand volgde.

Programma

Resultaten

Statistieken

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 52,30 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Portugal
Rally van Portugal